Austin je lahko: 

 Austin, priimek
 Austin, Teksas, glavno mesto zvetne države Teksas, ZDA
 Austin, Minnesota, mesto v zvezni državi Minnesota, ZDA
 USS Austin, ime več plovil